Os cocuiregatejês são um grupo indígena que habita o centro do estado brasileiro do Maranhão, mais precisamente na Área Indígena Geralda/Toco Preto.

Povos indígenas do Brasil
!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)